Знам'янська волость — історична адміністративно-територіальна одиниця в Україні в XIX— першій чверті XX століття:
 Знам'янська волость — Мелітопольського повіту Таврійської губернії;
 Знам'янська волость — Валківського повіту Харківської губернії;
 Ізюмська волость — Ізюмського повіту Харківської губернії.